«Тюрк Телеком» () — бывшая государственная турецкая телекоммуникационная компания. Тюрк Телеком был отделен от почтового отделения в 1995 году. В ноябре 2005 года она была приватизирована в Oger Телеком. Штаб-квартира — в Анкаре.

Türk Telekom Group предоставляет комплексные телекоммуникационные услуги от PSTN, GSM широкой интернет группы. Türk Telekom группы компаний имеют 16800000 PSTN клиентов, 6 млн. ADSL клиентов и 12100000 GSM клиентов по состоянию на 30 сентября 2009 года.ü

Со своей сетью подструктуры, охватывающих всю страну, группа компаний предлагают широкий спектр услуг личных и корпоративных клиентов. Turk Telekom, который является владельцем 99,9 % акций компании TTNET, Argela, Innova, Себит A.Ş. и AssisTT , также является владельцем 81 % акций Avea, который является одним из трёх GSM операторов в Турции. Turk Telekom также поддерживает Albtelecom в Албании. 55 % акций Turk Telekom принадлежит Огер Telekomunikasyon A.Ş. и 30 % акций принадлежит подсекретариат Сокровища Турции. Остальные 15 % акций была предложена для общественности.

Организационная структура

Совет директоров 
 Ибрахим Шахин — заместитель председателя совета директоров
 Хакама Kanafani — член Совета директоров
 Доктор Пол Doany — член Совета директоров
 Саад Аль Зафер М Kahtani — член Совета директоров
 Абдулла Tivnikli — член Совета директоров
 Самир Асаад О Matbouli — член Совета директоров
 Исмет Йылмаз — член Совета директоров
 Д-р Али Arıduru — член Совета директоров
 Мехмет Хабиб Soluk — член Совета директоров

Ревизионной совета 
 Efkan Ала — член Ревизионной совета
 Проф Айдын Gülan — член Ревизионной совета
 Док. Доктор тунца Tuğcu — член Ревизионной совета

Исполнительный комитет 
 Мохаммед Харири — Председатель Исполнительного комитета
 Ибрахим Шахин — заместитель председателя Исполнительного комитета
 Хакама Kanafani — член Исполнительного комитета и генеральный директор группы TT
 Абдулла Tivnikli — член Исполнительного комитета
 Саад Зафер М. Аль Kahtani — член Исполнительного комитета

Комитет по аудиту 
 Самир Асаад О Matbouli — Председатель Комитета по аудиту
 Доктор Пол Doany — член Комитета по аудиту
 Мехмет Хабиб Soluk — член Комитета по аудиту
 Самир Асаад О Matbouli — член Комитета по аудиту

Руководство 
 Камиль Гекхан Бозкурт — главный исполнительный директор
 Мемет Аталай — и. о. вице-президент операций
 Мустафа Уйсал — исполняющий обязанности финансов В. П.
 Мехмет Торос Джандан — В. П. Международное и оптовая торговля
 Шюкрю Кутлу — В. П. HR, регулирования и поддержки услуг
 Доктор Мехмет Kömürcü — В. П. Правовой
 Доктор Рамазан Демир — В. П. стратегии и развитию бизнеса
 Erem Demircan — Маркетинг и связи В. П.
 Джелялеттина Dincer — В. П. продаж
 Haktan Кылыч — исполняющий обязанности отношений клиента В. П.
 Доктор Назиф Бурка — Руководителя Службы внутреннего аудита
 Тимур Джейлан — VP технологии

История 
 1994, 23 февраля Турция встретилась с технологии GSM. GSM был введен в эксплуатацию в первую очередь для своих абонентов в Анкаре, Стамбуле и Измире.
 1995, 24 апреля Разделяя телекоммуникационные и почтовые услуги в PTT друг от друга, была основана Тюрк Telekomunikasyon A.Ş.
 1998, 27 апреля GSM сети было передано фирм Turkcell и Telsim в течение 25 лет путём предоставления лицензии.
 1999, июнь, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) был введен в эксплуатацию в целях обеспечения высокого голоса и изображения скорость связи по
 2000 г., Кабельный интернет-приложений были начаты по кабельному телевидению.
 2001
 8 января была основана Aycell Haberlesme Е. Pazarlama Hizmetleri AS.
 21 марта IS-TIM Telekomunikasyon Сервисез Инк начал работать с коммерческим названием ВСС
 2004
 19 февраля TT & TIM услуг связи Inc, establihed в результате слияния GSM оператор Turk Telekom в Aycell и-ТИМ, который был официально основан.
 15 октября коммерческое название «TT & TIM Iletisim Hizmetleri AS» была изменена «Avea Iletisim Hizmetleri AS»
 22 июля Türksat A.Ş. было создано и начало свою деятельность отдельно от Тюрк Телеком.
 2005, 14 ноября, процесс приватизации Тюрк Телекома, было завершено, и 55 % акций Turk Telekom был продан Огер Telecoms совместное предприятие группы.
 2006, 15 сентября Тюрк Телеком приобрел 40,56 % доли-Тима в Avea за 500 млн долларов и долей Turk Telekom в Avea увеличилась до 81,12 %.
 2008, 15 мая, первичное публичное размещение 15 % акций Turk Telekom было завершено, и акций начались торги в Стамбульской фондовой бирже.
 2009, июль, Avea успешно начал услуг 3G.

Группа компаний 
 TTNET, ведущий Интернет-провайдер Турции, предоставляет ADSL, Dial-Up, Wi-Fi, G. SHDSL, ATM, Frame Relay и Metro Ethernet услуги доступа в Интернет для корпоративных и частных клиентов в 81 городах Турции.
 AVEA, единственным GSM 1800 оператор мобильной связи Турции, была основана в 2004 году. Avea, самый молодой оператор Турции, имеет общенациональную клиентскую базу из более чем 12,5 миллионов человек. Предоставление услуг до 95,4 % населения Турции через свою сеть следующего поколения, компания быстро растет и в корпоративных и индивидуальных услуг с маркой «Avea» и постоянно инвестирует в технологии и инфраструктуру, а также в управлении и около 2,500 сотрудников. Наличие договоров о роуминге с 516 операторами в 189 странах, компания продолжает расширять своё партнерство роуминге.
 Innova Bilisim Çözümleri A.Ş. поставляет «решений» для учреждений в каждой области от промышленности и распределение финансов, с электросвязи к Общественному. С его услуг независимо от продукта и бренда, Innova включает в себя весь консультации, дизайн-разработки приложений, интеграции в обслуживании цепочки создания стоимости.
 ARGELA программного обеспечения и информационных технологий является компания, занимающаяся продажей технологий и услуг для операторов связи. 100 % акций компании, которая начала свою деятельность в 2004 году, принадлежат Turk Telekomunikasyon AS, один из наиболее важных операторов в мире. Сегодня, ARGELA продукция по-прежнему используются многими важными операторов в 6 странах. Головной офис ARGELA находится в Стамбуле, и имеет филиалы в Анкаре, США и Дубае.
 Себит
Argela, деятельность Себит Eğitim Е. Bilgi Teknolojileri A.Ş. начал в 1988 году, в мультимедийная лаборатория основана в ТЮБИТАК. Лаборатория была приватизирована в 1996 году и производство компьютерной поддержки содержания образования к К-12 уровень. После продукта «Akademedia», выпущенный в 1998 году, образование программное обеспечение с брендом «Витамин» был введен. В последующие годы «, KidsPlus» продукты присоединились серии. Компания имеет место на китайском, Малайзии, американских и британских рынках своей уникальной модели К-12 уровень. Кроме того, он проводит только интегрированные R & D проекта в области образования из 6-й Рамочной программы ЕС. Также активное участие в корпоративной области образования, она разработала электронного обучения решений для таких учреждений, как КЭС, Союз банков Турции, Секретариат оборонной промышленности, государственных закупок агентство, Coca-Cola напитки, Migros, Siemens, TTNET т.д.
 CETEL было включено Calik Enerji и Тюрк Телеком с 80 % и 20 % акций, соответственно с 1 июня 2007 года. CETEL приобрел 76 % акций Albtelecom по состоянию на 1 октября 2007 года. Albtelecom является действующим оператором фиксированной связи в Албании, которая также имеет лицензию GSM.
 Argela-США — Tuitalk
 ARGELA-США Tuitalk является разделение и марки ARGELA-USA, Inc, американская компания, зарегистрированная в штате Делавэр, со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния, и RnD объекты в Стамбуле и Анкаре в Турции. ARGELA-США дочерней компанией ARGELA Технологии, Стамбул, Турция.
 AssisTT
 AssisTTAssisTT является клиентами и Call Center корпорацией, которая является дочерней компанией Тюрк Телеком (Тюрк Телеком владеет 100 % акций). AssisTT, созданная в ноябре 2007 года, представлено более функций традиционного центра обработки вызовов путём производства по продажам и маркетингу ориентированных данных для своих клиентов.
 AssisTT предоставляет услуги как контакт-центр клиент, а не просто центр обработки вызовов. AssisTT является 3. крупнейших колл-центр по всему Türkiye и будет предоставлять свои услуги не только Тюрк Телеком, но и других корпораций и учреждений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт сотового оператора «Avea»
 TTnet.com.tr Official website
 Assistt.com.tr Official website
 TTcocuk.com Official website
 Turk Telekom
 English version
 Turk Telekom info

Бывшие государственные телекоммуникационные компании
Компании, основанные в 1995 году
Компании Турции
Телекоммуникационные компании
Связь в Турции
Интернет-провайдеры